Поддавки́ — название некоторых настольных игр, в которых проигравший считается выигравшим:
 Обратные русские шашки
 Шахматные поддавки
 Антиреверси
 Поддавки при игре в нарды
 Поддавки в карты

См. также 
 Обратный мат
 Распасы и мизер в преферансе
 Кипергань (значения)